Annison ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Annison-Stanton (* 1959), australische Hochspringerin
 Harold Annison (1895–1957), britischer Wasserballspieler